Tournoi de France kan syfta på:

Tournoi de France 1988 –  en fotbollsturnering som spelades i Frankrike och Monaco
Tournoi de France 1997 – en fotbollsturnering som spelades i Frankrike